Paralophia kan syfta på:

 Paralophia (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Paralophia (växter) – ett släkte av växter